«Fly» puede referirse a:

Música 
 Fly (2016) canción de Jessica Jung.
 Fly (1971), álbum de la artista Yoko Ono.
 Fly (2006), álbum del cantante Zucchero.
 «Fly» (2004), canción de Hilary Duff.
 «Fly» (2011), canción de Nicki Minaj.
 «Fly» (2015), canción de Avril Lavigne.
 «Fly» (2015), canción de Maddie & Tae.
 Fly Music (2005-2008), canal de música de España.

Miscelánea 
 Fly, personaje del manga y animé Dragon Quest.
 Fly, jugada en el fútbol americano.
 río Fly, Papúa Nueva Guinea.